14k puede referirse a:

 La tríada 14K, una organización criminal de origen chino.
 14 quilates, término que se utiliza en joyería y orfebrería.
 El motor Gnome-Rhône Mistral Major.